Der Begriff Automarder bezeichnet 
ugs. einen Steinmarder und andere Mustelinae, die Schäden an Kabeln und Isolierstoffen in Autos anrichten
ugs. einen Kriminellen, der sich auf das Aufbrechen von Autos spezialisiert hat, siehe Einbruch

Automarder ist der Titel der folgenden Filme:
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Automarder, 9. Folge der Filmreihe Der Staatsanwalt hat das Wort